Faltus je příjmení více osob:

 František Faltus (1901–1989) – český konstruktér a znalec v oboru ocelových konstrukcí, mostů a svařování
 Jiří Faltus (1911–1993) – umělecký knihař
 Leoš Faltus (* 1937) – český hudební skladatel a pedagog
 Petr Faltus (* 1968) – český malíř, grafik a ilustrátor
 Václav Faltus (* 1956) – český imitátor
 Zdeněk Faltus (* 1957) – český politik a lékař
 Zdeněk Faltus (sochař)  (* 1937) – český keramik a sochař